IAW bezeichnet als Abkürzung:

 Ingenieur-Akademie Wismar, siehe Hochschule Wismar
 Institut Arbeit und Wirtschaft, Universität Bremen
 Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung, Tübingen
 Lehrstuhl und Institut für Arbeitswissenschaft der RWTH Aachen
 International Alliance of Women, internationale Frauenrechtsorganisation
 International Association of Wrestling, US-amerikanischer Verband professioneller Wrestler
 Internationale Aktionswarenmesse, Konsumgüter-Messe für Aktionswaren in Köln
 Iraqi Airways, irakische Fluggesellschaft (ICAO-Code)

IAW